Ölung oder Heilige Ölung kann im Christentum bezeichnen:
 einen Weiheritus: siehe Salbung
 die Krankensalbung, auch Letzte Ölung genannt.

Zum technischen Verfahren zur Verringerung von Reibung und Verschleiß siehe Schmierung.